Риотуэрто () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трасмьера. Занимает площадь 39,10 км². Население — 1617 человек (на 2010 год).

Населённые пункты 
 Ла-Кавада (столица)
 Ангустина
 Баррио-де-Арриба
 Монте
 Рукандио

Население

Органы самоуправления 
Муниципалитет управляется девятью советниками, во главе которых стоит алькайд. На 2013 год его должность занимает Анхель Квадрадо Каррера (PP).

Достопримечательности 
На территории муниципалитета расположены три объекта Культурного интереса Испании:
 Ворота Карла III в Ла-Кавада
 Церковь Святой Марии Магдалены в Рукандио
 Королевская артиллерийская фабрика Ла-Кавада

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Кантабрии